Das zweite Gesicht lautet der deutsche Titel mehrerer Produktionen:

 Das zweite Gesicht (1943), US-amerikanisches Filmdrama
 Das zweite Gesicht (1971), US-amerikanischer Thriller
 Das zweite Gesicht (1982), deutscher Horrorfilm
 Das zweite Gesicht (1992), Kriminalfilm 
 Das zweite Gesicht (1993), US-amerikanischer Thriller
 Tatort: Das zweite Gesicht, Film aus der Tatort-Reihe aus dem Jahr 2006
 Die Toten vom Bodensee – Das zweite Gesicht, deutsch-österreichischer Fernsehfilm
 Das zweite Gesicht, ein Lied des Sängers Peter Fox auf dem Album Stadtaffe
 Das zweite Gesicht, das zweite Album der Band Saltatio Mortis

Siehe auch:
 Zweites Gesicht
 Die Insel des zweiten Gesichts, Roman von Albert Vigoleis Thelen